Baldur bezeichnet:

 Baldur, männlicher Vorname
 Baldur (Schiff, 1924), Berliner Kabinenschiff
 Baldur (Schiff, 1991), Patrouillenboot und Forschungsschiff der isländischen Küstenwache
 Baldur’s Gate, vierteilige Computer-Rollenspielserie
 Zeche Baldur, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Dorsten
 Baldur Klavier- und Flügelmanufaktur, Klavier und Flügelhersteller aus Frankfurt am Main
 Baldur Blauzahn, eine Fernsehserie

Siehe auch:
 Balder (Begriffsklärung)